Procaccini är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Andrea Procaccini (1671–1734),  italiensk konstnär
 Camillo Procaccini (1551–1629),  italiensk konstnär
 Carlo Antonio Procaccini (1571–1630),  italiensk konstnär
 
 Giulio Cesare Procaccini (1574–1625),  italiensk konstnär